De Grand Prix-wegrace van Spanje 1997 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 4 mei 1997 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Spanje